Als Kurfürstliche Burg werden folgende Burgen bezeichnet:

 Die Kurfürstliche Burg von  Boppard
 Die Burg Eltville am Rhein